Pinguino – nome comune degli uccelli appartenenti alla famiglia degli Sfeniscidi
Pinguino – personaggio dei fumetti DC Comics
Pinguino – personaggio del manga One Piece
Pinguino – gioco di carte italiano